GCC kan betekenen:

 GNU Compiler Collection
 Gulf Cooperation Council
 Global Climate Coalition
 Grove City College